ERN steht für:
 Eritreischer Nakfa (ISO-4217-Code), Währung von Eritrea
 Eirunepé Airport (IATA-Code), Flughafen von Eirunepé, Amazonas (Brasilien), Brasilien
 Ernest Airlines (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Esports Research Network, wissenschaftlicher Zusammenschluss zum Thema E-Sport
 European Rivers Network, eine europäische Wasserschutz-NGO
 Europäisches Referenznetzwerk zur EU-weiten Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern

Abkürzung